Viiala är en före detta kommun i landskapet Birkaland i Västra Finlands län. Viiala hade 5 441 invånare (31.12.2005)  och en yta på 56,78 km².

Viiala kommun och Toijala stad upphörde den 1 januari 2007. De slogs samman till staden Ackas.

Sevärdheter
Viiala kyrka

Referenser 

Ackas
Före detta finländska kommuner